Borngraben ist ein Gewässername:

 Borngraben (Elbe), linker Zufluss der Elbe in Dresden, Sachsen
 Borngraben (Kahl), rechter Zufluss der Kahl bei Niedersteinbach, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Borngraben (Lauter), linker Zufluss der Lauter oder Waldlauter nach Kaulbach, Ortsgemeinde Kreimbach-Kaulbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Borngraben (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs in Berzweiler, Ortsgemeinde Hefersweiler, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Borngraben (Scheersbach), linker Oberlauf des Scheersbachs (zur Haune) bis Rotensee, Gemeinde Hauneck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Siehe auch:
 Bornbach